Beixin ist:

 eine neolithische Kultur Chinas, siehe Beixin-Kultur
 Beixin (Zhouzhuang) (北新社区), Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Zhouzhuang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Beixin (Tengzhou) (北辛村), Dorf in der Stadt Tengzhou in der Provinz Shandong

Siehe auch:
 Beixing